

Wydarzenia 

 Europa
 Tespis wystawił podczas Wielkich Dionizjów sztukę teatralną zawierającą dialog sceniczny i pierwszego aktora. Początki dramatu antycznego.

Zmarli 
 Serwiusz Tuliusz, król rzymski.

Przypisy